

Гранд-Ридж — місто, штат Флорида
 Гранд-Ридж — селище, штат Іллінойс